Гран-при Лаллы Мерьем 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Рабате, или ранее в Марракеше (Марокко), на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 29 апреля по 4 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*per team

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 23 Апреля 2018.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Элизе Мертенс
  Тимея Бачински
  Изабелла Шиникова
2. Теннисистки, победители в квалификации:
  Исалин Бонавентюре
  Ольга Данилович
  Фиона Ферро
  Варвара Лепченко
3. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Марокко
Теннис
Май 2019 года
Международные спортивные соревнования в Рабате